Het seizoen 2009/2010 was het 84ste seizoen van ACF Fiorentina in het Italiaanse voetbal en het 72ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Op basis van de vierde plaats in het voorafgaande seizoen had de club uit Florence zich voor de tweede keer op rij weten te kwalificaren voor de UEFA Champions League. Daarin verloor La Viola in de achtste finales van Bayern München. Fiorentina stond voor het vijfde en laatste seizoen onder leiding van Cesare Prandelli. Hij werd op 1 juli 2010 opgevolgd door Siniša Mihajlović.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2009/10 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2009/10 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de strijd om de Coppa Italia.

UEFA Champions League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2009/10 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in UEFA Champions League 2009/10.

2010
Fiorentina